François Avril (1938-...) est un bibliothécaire et historien français, spécialiste des enluminures médiévales
 François Avril (1961-...) est un illustrateur et auteur de bandes dessinées français